Шайен може да се отнася за:
 Шайен, град в Уайоминг, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Шайен (окръг, Канзас)
 Шайен (окръг, Колорадо)
 Шайен (окръг, Небраска)

 Хора
 Индианското племе шайени

Вижте също 
 Шайени